Socket 3 — процессорный разъём, похожий на разъём Socket 2, но с дополнительными функциями для ускорения работы. Поддерживаемые процессоры те же, что и для Socket 2.

История разработки и выпуска слота 
Для фирмы Intel использование разъёма Socket 3 стало удачным — процессор Intel486DX 100 преодолел отметку тактовой частоты в 100 МГц. Основным недостатком для потребителей была дороговизна данного процессора.

Фирма AMD в ответ выпустила схожий процессор Am486DX4, который также работал с разъёмом Socket 3. Процессоры данной серии стоили дешевле, чем процессоры от Intel. Были выпущены модели с тактовой частотой 120 и 133 МГц. Популярности моделям от AMD добавила возможность «разгонять» процессоры (например, процессор Am5x86 с шиной 40 МГц «разгонялся» до 160 МГц, обходя по производительности процессоры Intel, в том числе и ранние модели Pentium).

Общие сведения

Сводная таблица выводов 

Примечание
 В таблице указаны присвоения сигнала адресному выводу (матрицы разъёма) процессора
 Символ «#» в окончании сигнала указывает на то, что сигнал активен при низком логическом уровне.

Использование

В процессорах 
Данный разъём был использован в процессорах:
 Intel:
 Intel 80486: 486SX (25—33 МГц); 486SX2 (50—66 МГц); 486SXODP (25—33 МГц); 486SX2ODP (50 МГц); 486DX (25—50 МГц); 486DX2 (50—80 МГц); 486DX4 (75—120 МГц);
 Intel486 OverDrive-процессорах: 486DXODP (25—33 МГц); 486DX2ODP (50—66 МГц); 486DX4ODP (75—100 МГц); 486DX2ODPR (50—66 МГц); 486DX4ODPR (75—100 МГц);
 Pentium ODP (63 МГц, 83 МГц);
 AMD:
 AMD 5x86 133 МГц;
 Cyrix:
 Cx5x86 (100—120 МГц).

В материнских платах 
Данный разъём был использован на материнских платах, построенных на следующих чипсетах:
 ALi:
 M1429
 M1439
 M1489 (FinALi)
 Intel:
 420EX (Aries)
 420TX (Saturn/Saturn I)
 420ZX (Saturn-II)
 OPTi:
 82C495
 82C895
 SiS:
 85C406
 85C461
 85C471
 85C49x
 UMC:
 UM8498
 UMC UM888x
 VIA:
 VT82C486A
 82C496 (Pluto)

Литература

Ссылки 
 Техническая документация
 CPU Sockets Chart — Подробная справочная таблица по сокетам.
 Описание картриджей процессоров Intel
 Сравнение
 Сводное тестирование 116 процессоров: от Pentium 100 до наших дней. Сокеты 1, 2, 3

Разъёмы микропроцессоров